Jossifow ist der Familienname folgender Personen:

 Aleksandar Jossifow (1940–2016), bulgarischer Komponist
 Jordan Jossifow (1932–2014), bulgarischer Fußballspieler 

Siehe auch:
 Josifow